Сезон 2009-10 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 113-ий сезон з моменту заснування турніру. Втринадцяте чемпіонський титул здобув «Базель».

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/24 травня 2010

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2009-10
Швейцарія
Швейцарія
2009 у швейцарському спорті
2010 у швейцарському спорті